Mullock est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
John Thomas Mullock (1807-1869), prélat catholique canadien
 (1927-2017), princesse coréenne
 (1851-1920), admnistrateur sportif gallois

Voir aussi

Homonymie de patronyme